Frans Fabian Huss, född 16 september 1819 i Torp, Västernorrlands län, död 28 augusti 1891, var en svensk jurist och ämbetsman.

Huss blev student vid Uppsala universitet 27 oktober 1836, filosofie kandidat 14 december 1840, filosofie magister 14 juni 1842 och juris kandidat 28 april 1845. Han blev auskultant i Svea hovrätt 5 maj 1845, e.o. notarie 28 maj 1845, vice notarie 28 september 1848, e.o. fiskal 22 december 1848, vice häradshövding 28 september 1849, och adjungerad ledamot av Svea hovrätt första gången 5 januari 1852. Han blev fiskal 29 mars 1852, assessor 25 januari 1855, därefter t.f. revisionssekreterare och revisionssekreterare 4 december 1860.

Han var expeditionschef i justitiestatsexpeditionen (justitiedepartementet) 25 maj 1866-1867, blev justitieombudsmannens suppleant 14 mars 1867 och blev justitiekansler 24 september 1867, vilket han var till 1869. Han blev t.f. president i Göta hovrätt 17 september 1869 och justitieråd 22 december 1869, vilket han var till 4 juli 1889 då han beviljades avsked.

Huss blev riddare av Nordstjärneorden 3 maj 1863, kommendör av orden 14 maj 1873 och kommendör med stora korset av orden 1 december 1881. Han förblev ogift.

Källor 

Sveriges justitiekanslerer
Justitieråd i Högsta domstolen (Sverige)
Alumner från Uppsala universitet
Kommendörer med stora korset av Nordstjärneorden
Födda 1819
Avlidna 1891
Män
Hovrättspresidenter i Göta hovrätt
Svenska revisionssekreterare